A nyerő páros (Little Fauss and Big Halsy), 1970-es amerikai film, rendezte Sidney J. Furie, főszereplők Robert Redford és Michael J. Pollard
  
 Nyerő páros (Ace Up My Sleeve), 1976-os angol–német film, rendezte Ivan Passer, főszereplők Omar Sharif és Karen Black
 Nyerő páros (Double Team), 1997-es amerikai–hongkongi film, rendezte Hark Tsui, főszereplők Jean-Claude Van Damme és Dennis Rodman
 Nyerő páros, az RTL tévéadó 2016-ban indított vetélkedő-show-műsor sorozata